St. Johann Baptist steht für folgende Kirchen:

in Baden-Württemberg:
 St. Johann Baptist (Altkrautheim), Hohenlohekreis
 St. Johann Baptist (Breitnau), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 St. Johann Baptist (Mooshausen), Landkreis Ravensburg

in Bayern:
 St. Johann Baptist (Aufkirchen), Landkreis Erding
 St. Johann Baptist (Binabiburg), Landkreis Landshut
 St. Johann Baptist (Burgkirchen an der Alz), Landkreis Altötting
 St. Johann Baptist (Forchheim)
 St. Johann Baptist (Hebramsdorf), Landkreis Landshut
 St. Johann Baptist (Ismaning), Landkreis München
 St. Johann Baptist (Johanneskirchen, München)
 St. Johann Baptist (Johanneskirchen, Vilsbiburg), Landkreis Landshut
 St. Johann Baptist (Neu-Ulm)
 St. Johann Baptist (Riedenburg), Landkreis Kelheim
 St. Johann Baptist (Straß), Nersingen-Straß, Landkreis Neu-Ulm
 St. Johann Baptist (Töging am Inn), Landkreis Altötting
 St. Johann Baptist (Ullstadt), Landkreis Neustadt
 St. Johann Baptist und Heilig Kreuz, Westerndorf
 Alte Pfarrkirche St. Johann Baptist (Haidhausen), München
 Neue Pfarrkirche St. Johann Baptist (Haidhausen), München
 Alte Sollner Kirche St. Johann Baptist, München

in Hessen:
 St. Johann Baptist (Steinheim), Hanau

in Nordrhein-Westfalen:
 St. Johann Baptist (Bad Honnef), Rhein-Sieg-Kreis
 St. Johann Baptist (Godelheim), Kreis Höxter
 St. Johann Baptist (Herrenstrunden), Bergisch Gladbach
 St. Johann Baptist (Hünshoven), Geilenkirchen
 St. Johann Baptist (Kendenich), Hürth
 St. Johann Baptist (Köln)
 St. Johann Baptist (Krefeld)
 St. Johann Baptist (Kronenburg), Kreis Euskirchen
 St. Johann Baptist (Lammersdorf), Städteregion Aachen
 St. Johann Baptist (Niederaußem), Bergheim
 St. Johann Baptist (Niedermerz), Kreis Düren
 St. Johann Baptist (Myhl), Kreis Heinsberg
 St. Johann Baptist (Olef), Kreis Euskirchen
 St. Johann Baptist (Sievernich), Kreis Düren

St.-Johann-Baptist-Kirche steht für:
 St.-Johann-Baptist-Kirche (Brechten), Dortmund-Eving, Nordrhein-Westfalen